Mando Conjunto de Operaciones Especiales puede referirse a:

Mando Conjunto de Operaciones Especiales (España), MCOE.
Mando Conjunto de Operaciones Especiales (Estados Unidos) en inglés: Joint Special Operations Command, JSOC.